John Creighton kan syfta på:

John D. Creighton, ledamot av Society of Antiquaries of London.
John Oliver Creighton, amerikansk astronaut, född 1943.